В одиночному розряді тенісного турніру Pilot Pen Tennis 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Вінус Вільямс здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Вінус Вільямс (переможниця)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Яна Новотна (2-ге коло)

 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Жюлі Алар-Декюжі (2-ге коло)
 Наталі Тозья (1-ше коло)
 Сандрін Тестю (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Connecticut Open (теніс)
Тур WTA 1999